Lasson (Calvados)
 Lasson (Yonne)